Sabaté ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Mora Sabaté (* 1990), spanischer Volleyballspieler
 Francesc Sabaté Llopart (1915–1960), spanischer Anarchist und Widerstandskämpfer
 Xavi Sabaté (* 1976), spanischer Handballtrainer